Nome di due differenti campionati nazionali di pallacanestro:
YUBA liga – attivo dal 1945 al 1992 nella Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia
YUBA liga – attivo dal 1992 al 2006 nella Repubblica Federale di Jugoslavia prima, e in Serbia e Montenegro poi